Puerto Deportivo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puerto Deportivo (hamn i Spanien, Andalusien), 

Robotskapade Spanienförgreningar